Рейкья́нес () может означать:
 Рейкьянес — полуостров в Исландии;
 Рейкьянес — вулкан в Исландии;
 Рейкьянес — срединно-океанический хребет.
 Рейкьянес — зона разломов в хребте Рейкьявес.